Гай Лициний Красс:

 Гай Лициний Красс (консул)
 Гай Лициний Красс (претор)
 Гай Лициний Красс (триумвир)